Protozoa je taxonomické označení skupiny eukaryotických organismů, a to:
označení pro prvoky, historicky překonanou (nepřirozenou) podříši živočichů,
označení podříše eukaryot v systému Thomase Cavaliera-Smithe.